Municipio de Elkton puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Elkton (condado de Brookings, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Brookings.
 Municipio de Elkton (condado de Clay, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Clay.